Wegscheid (Haut-Rhin), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin
Wegscheid (Neder-Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren